Пьер Лоран:
 Лоран, Пьер Альфонс (1813—1854) — французский математик.
  (1739, Марсель — 1809, Париж) — французский гравёр, «гравёр короля»; в начале 1770-х работал в России.
 Лоран, Пьер (род. 1957) — французский политический деятель, с 2010 председатель Французской компартии.
 Лоран, Пьер (род. 1970) — французский футболист.